Municipio de Brooklyn puede referirse a los siguientes municipios en Estados Unidos:
Municipio de Brooklyn (Dakota del Norte)
Municipio de Brooklyn (Dakota del Sur)
Municipio de Brooklyn (condado de Lee, Illinois)
Municipio de Brooklyn (condado de Schuyler, Illinois)
Municipio de Brooklyn (Pensilvania)